Velika nagrada Madžarske 2000 je bila dvanajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2000. Odvijala se je 13. avgusta 2000.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 3
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:17,514
|
|-
! 2
| 2
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:17,886
| +0,372
|-
! 3
| 1
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:17,922
| +0,408
|-
! 4
| 9
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 1:18,321
| +0,807
|-
! 5
| 4
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 1:18,330
| +0,816
|-
! 6
| 5
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Mugen Honda
| 1:18,523
| +1,009
|-
! 7
| 11
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Supertec
| 1:18,607
| +1,093
|-
! 8
| 10
|  Jenson Button
| Williams-BMW
| 1:18,699
| +1,185
|-
! 9
| 17
|  Mika Salo
| Sauber-Petronas
| 1:18,748
| +1,234
|-
! 10
| 7 
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Ford
| 1:19,008
| +1,494
|-
! 11
| 12
|  Alexander Wurz
| Benetton-Supertec
| 1:19,259
| +1,745
|-
! 12
| 6
|  Jarno Trulli
| Jordan-Mugen Honda
| 1:19,266
| +1,752
|-
! 13
| 16 
|  Pedro Diniz
| Sauber-Petronas
| 1:19,451
| +1,937
|-
! 14
| 14
|  Jean Alesi
| Prost-Peugeot
| 1:19,626
| +2,112
|-
! 15
| 18
|  Pedro de la Rosa
| Arrows-Supertec
| 1:19,897
| +2,383
|-
! 16
| 22
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 1:19,937
| +2,423
|-
! 17
| 8
|  Johnny Herbert 
| Jaguar-Ford
| 1:19,956
| +2,442
|-
! 18
| 23
|  Ricardo Zonta
| BAR-Honda
| 1:20,272
| +2,758
|-
! 19
| 15
|  Nick Heidfeld
| Prost-Peugeot
| 1:20,481
| +2,967
|-
! 20
| 19
|  Jos Verstappen
| Arrows-Supertec 
| 1:20,609
| +3,095
|-
! 21
| 20
|  Marc Gené
| Minardi-Fondmetal
| 1:20,654
| +3,140
|-
! 22
| 21
|  Gaston Mazzacane 
| Minardi-Fondmetal 
| 1:20,905
| +3,391
|}

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 77
| 1:45:33,869
| 3
| 10
|-
! 2
| 3
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 77
| + 7,917 s
| 1
| 6
|-
! 3
| 2
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 77
| + 8,455 s
| 2
| 4
|-
! 4
| 4
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 77
| + 44,157 s
| 5
| 3
|-
! 5
| 9
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 77
| + 50,437 s
| 4
| 2
|-
! 6
| 5
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Mugen-Honda
| 77
| + 1:08,099
| 6
| 1
|-
! 7
| 6
|  Jarno Trulli
| Jordan-Mugen-Honda
| 76
| +1 krog
| 12
|  
|-
! 8
| 7
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Cosworth
| 76
| +1 krog
| 10
|  
|-
! 9
| 10
|  Jenson Button
| Williams-BMW
| 76
| +1 krog
| 8
|  
|-
! 10
| 17
|  Mika Salo
| Sauber-Petronas
| 76
| +1 krog
| 9
|  
|-
! 11
| 12
|  Alexander Wurz
| Benetton-Playlife
| 76
| +1 krog
| 11
|  
|-
! 12
| 22
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 75
| +2 kroga
| 16
|  
|-
! 13
| 19
|  Jos Verstappen
| Arrows-Supertec
| 75
| +2 kroga
| 20
|  
|-
! 14
| 23
|  Ricardo Zonta
| BAR-Honda
| 75
| +2 kroga
| 18
|  
|-
! 15
| 20
|  Marc Gené
| Minardi-Fondmetal
| 74
| +3 krogi
| 21
|  
|-
! 16
| 18
|  Pedro de la Rosa
| Arrows-Supertec
| 73
| +4 krogi
| 15
|  
|-
! Ods
| 21
|  Gastón Mazzacane
| Minardi-Fondmetal
| 68
| Motor
| 22
|  
|-
! Ods
| 8
|  Johnny Herbert
| Jaguar-Cosworth
| 67
| Menjalnik
| 17
|  
|-
! Ods
| 16
|  Pedro Diniz
| Sauber-Petronas
| 62
| Prenos
| 13
|  
|-
! Ods
| 11
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Playlife
| 31
| Zavore
| 7
|  
|-
! Ods
| 15
|  Nick Heidfeld
| Prost-Peugeot
| 22
| El. sistem
| 19
|  
|-
! Ods
| 14
|  Jean Alesi
| Prost-Peugeot
| 11
| Vzmetenje
| 14
|  
|}

Formula 1 sezona 2000
2000